Вудсток ():

Литература 
 «Вудсток» — исторический роман Вальтера Скотта.
 «Вудсток» или «Томас Вудсток», иногда также называемая Ричард II, часть I — условное название анонимной и неименованной исторической хроники конца XVI или начала XVII века. Некоторые исследователи приписывали её создание Уильяму Шекспиру.

Фестиваль 
 «Вудсток» — американский музыкальный фестиваль 1969 года, знаменитый в истории рок-фестивалей.
 «Вудсток» — документальный музыкальный фильм 1970 года о нём.
 «Вудсток-94» — фестиваль в ознаменование 25-летнего юбилея рок-фестиваля «Вудсток».
 «Вудсток-99» — фестиваль в ознаменование 30-летнего юбилея рок-фестиваля «Вудсток».
 :en:Heroes of Woodstock Tour (июль—октябрь 2009; к 40-летию события)

 «Польский Вудсток» — рок-фестиваль в Польше. Проводится ежегодно с 1995 года. Получил своё название в честь знаменитого Вудстокского фестиваля.

Населённые пункты

Великобритания 
 Вудсток — маленький городок в Англии (графство Оксфордшир).
 Вудстокский дворец — несохранившаяся королевская резиденция в Вудстоке, Оксфордшир, Англия.

США 
 Вудсток — городок в штате Вермонт, США
 Вудсток — городок в штате Джорджия, США
 Вудсток — городок в штате Иллинойс, США
 Вудсток — городок в штате Коннектикут, США
 Вудсток — городок в штате Нью-Йорк (США), недалеко от которого был проведён фестиваль 1969 года

Канада 
 Вудсток — городок в провинции Нью-Брансуик, Канада
 Вудсток — город в провинции Онтарио, Канада

Персоналии 
 Томас Вудсток  (7 января 1355 — 8 сентября 1397) — английский принц и военачальник, 1-й граф Бекингем с 1377 года, 1-й граф Эссекс с 1380 года, 1-й герцог Глостер и 1-й герцог Албемарл с 1387 года, лорд Верховный констебль Англии с 1376 года, рыцарь ордена Подвязки с 1380 года, английский военачальник, активный участник Столетней войны, младший сын короля Англии Эдуарда III и Филиппы Геннегау.

См. также 
 Вудсток-на-Дону
 Штурмуя Вудсток